Холи Крос има више значења:
 Холи Крос (Ајова)
 Холи Крос (Аљаска)